Corral de Piedra kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Corral de Piedra, Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 Corral de Piedra, León, 
 Corral de Piedra, Delstaten Mexiko, Tlatlaya, 
 Corral de Piedra, San Miguel Soyaltepec, 
 Corral de Piedra, Jalisco, Encarnación de Díaz, 
 Corral de Piedra, Apaseo el Alto, 
 Corral de Piedra, Santiago Ixtayutla, 
 Corral de Piedra, Santiago Minas, 
 Corral de Piedra, Nejapa de Madero, 
 Corral de Piedra, Santa María Peñoles, 
 Corral de Piedra, Victoria, 
 Corral de Piedra, Guevea de Humboldt, 

Robotskapade Mexikoförgreningar